The Night Rider – cortometraggio del 1920 diretto da Jay Hunt
 The Night Rider – film del 1932 diretto da Fred C. Newmeyer e William Nigh
 The Night Rider – film per la televisione del 1962 diretto da Michael Hinn
 The Night Rider – film per la televisione del 1979 diretto da Hy Averback

Pagine correlate 
 The Night Riders
 Night Rider